Le patronyme Casgrain peut référer à la famille Casgrain et :
Henri-Raymond Casgrain (1831-1904), critique littéraire québécois
Henri-Edmond Casgrain (1846-1914), dentiste et inventeur québécois
Philippe Casgrain (1927-2010), avocat et juriste québécois
Philippe Baby Casgrain (1826-1917), homme politique canadien
Pierre-François Casgrain (1886-1950), avocat et homme politique québécois, mari de Thérèse Casgrain
Thérèse Casgrain (1896-1981), député, sénatrice et féministe québécoise
Thomas Chase Casgrain (1852-1916), député et ministre fédéral du Canada
Claire Kirkland-Casgrain, (1924-2016), femme politique québécoise

Lieu 
 Le canton Casgrain est un canton de la région de la Chaudière-Appalaches au Québec.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme